Боиштеа има више значења:

 Боиштеа (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Боиштеа (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији